El Gran Premio de Italia de 1995 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 9 al 11 de junio de 1995 en el Circuito de Mugello.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1995
Italia
Deporte en Italia en 1995